Miejscowości w USA:
 Bordentown – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
Gminy w USA:
 Bordentown (ang. Bordentown Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington